Чакалтијангис има више значења:

 Општина Чакалтијангис (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чакалтијангис (Чакалтијангис, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику